Hug I de Cardona (segle XIV), Comte d'Empúries (1322 -1325), vescomte de Cardona (1332 -1334) i primer baró de Guadalest 
 Hug II de Cardona (1328 - Cardona, 1400), vescomte de Cardona (1334-1375), comte de Cardona (1375-1400), i vescomte de Vilamur (1386-1400)
 Hug de Cardona-Anglesola i de Luna (1410), Senyor de Bellpuig
 Hug de Cardona i Gandia dit "el Navarrès" (?, ~1405 - ?, ~1470), Duc de Gandia (1425 -1433) i senyor de Guadalest
 Hug de Montcada i de Cardona (Xiva, Regne de València, 1478 - Golf de Salern, 1528), general espanyol i Virrei de Nàpols i Sicília